Echevarría ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Echevarría (* 1964), uruguayischer Schriftsteller
 Antulio J. Echevarria, II. (* 1959), US-amerikanischer Offizier, Militärhistoriker, -stratege und -theoretiker
 Arantxa Echevarría (* 1968), spanische Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin
 Atanasio Echeverría y Godoy, mexikanischer Illustrator
 Bernardino Echeverría Ruiz (1912–2000), ecuadorianischer Geistlicher
 Carlos Echevarría (* 1940), spanischer Radrennfahrer
 Emilio Echevarría (* 1944), mexikanischer Schauspieler
 Gorka Echevarria (* 1983), spanischer Eishockeyspieler
 Guillermo Echevarría (1948–2021), mexikanischer Schwimmer
 Ignacio Echevarría (* 1960), spanischer Philologe, Verleger und Literaturkritiker
 Javier Echevarría Rodríguez (1932–2016), spanischer Geistlicher und Prälat des Opus Dei mit Sitz in Rom
 Johann Echavarría (* 1976), kolumbianischer Schachspieler

 Juan Miguel Echevarría (* 1998), kubanischer Leichtathlet
 Luis Echeverría Álvarez (* 1922), mexikanischer Politiker
 Narciso de Esténaga y Echevarría (1882–1936), Bischof und Seliger der römisch-katholischen Kirche in Spanien
 Nicolás Echevarría (* 1947), mexikanischer Filmregisseur
 Pedro Echevarría Lazala (1894–1967), dominikanischer Flötist, Musikpädagoge und Komponist
 Santiago García Echevarría (* 1935), spanischer Manager und Wirtschaftswissenschaftler
 Vincente Danilo Echeverría Verdesoto (* 1962), ecuadorianischer Geistlicher